Кирре — царь неохеттского государства Куэ с 834 или 831 года до н. э.

Кирре был братом Ките — правителя неохеттского государства Куэ, враждовавшего с Ассирией. Царь Салманасар III в 834 году до н. э. (по оценке Б. А. Тураева) или 831 году до н. э. (по мнению Т. Р. Брайса), во время своего четвёртого похода в Куэ, закончившегося для Ассирии успехом, лишил Ките трона и возвёл на престол Кирре. По замечанию Брайса, Салманасар III был очень заинтересован в установлении своей власти над Куэ на землях юго-восточной Анатолии — возможно, потому что потеря этого контроля привела бы к волнениям в других зависимых от Ассирии государствах. О дальнейшей судьбе Кирре древние исторические источники не сообщают, а о Куэ ничего не известно вплоть до примерно 800 года до н. э., когда страна присоединилась к Гургуму, Патину и Малатье для участия в очередном антиассирийском восстании.

Литература 
 Исследования
 Тураев Б. А. История Древнего Востока. В 2 томах. Том II. — М., 2021. — ISBN 978-5-534-05966-3. С. 54.
 Bryce T. The World of the Neo-Hittite Kingdoms. A Political and Military History. — Oxford, New York, 2012. — ISBN 978-0-19-921872-1. — P. 155, 241, 308.

Цари Куэ
Правители Азии IX века до н. э.